Telecaribe puede referirse a los canales de televisión:

El canal colombiano Telecaribe, con sede en Barranquilla.
El canal venezolano Telecaribe, con sede en Porlamar hasta julio de 2010. Desde esa fecha opera en Lechería.